

Geografia 
Leganes – municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
Leganés – comune della Spagna nella Comunità autonoma di Madrid
Valverde de Leganés – comune della Spagna nella Provincia di Badajoz

Altro 
 Club Deportivo Leganés –  società calcistica spagnola